«San Salvador» puede referirse a

Religión 
 San Salvador / Transfiguración de Jesús, evento en la vida de Jesús de Nazaret;
 Iglesia de San Salvador, desambiguación;

Deporte 
 San Salvador Fútbol Club, club de fútbol de El Salvador;

Hidrografía 
 Río San Salvador (Loa), curso de agua de Chile, tributario del río Loa;
 río San Salvador, curso de agua de Uruguay;

Islas 
 San Salvador, isla de las Bahamas;
 San Salvador, isla de las Galápagos;

Divisiones administrativas

Argentina 

 Departamento San Salvador (Entre Ríos), división administrativa en la Provincia de Entre Ríos.
 San Salvador (Entre Ríos), ciudad de la provincia de Entre Ríos.
 San Salvador de Jujuy, ciudad de la Provincia de Jujuy.

El Salvador 

 Departamento de San Salvador (El Salvador), división administrativa.
 San Salvador (Capital), ciudad capital del país.
 San Salvador (distrito), división administrativa.
 municipio San Salvador (El Salvador), división administrativa.

España 

 San Salvador (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 San Salvador (Cantabria), localidad de Cantabria.
 San Salvador (Vendrell), barrio de Vendrell, Tarragona.
 San Salvador (Tarragona), barrio de Tarragona.
 San Salvador (Valladolid), localidad de Valladolid.
 San Salvador de Toló, localidad de Lérida.
 San Salvador de Guardiola, localidad de Barcelona.
 San Salvador del Valledor, localidad de Asturias.
 San Salvador de Palazuelo, localidad de Zamora.
 San Salvador de Couzadoiro, parroquia de la Coruña.
 San Salvador de Cantamuda, localidad de Palencia.
 San Salvador de Bastavales, parroquia de La Coruña.

México 

San Salvador el Seco, municipio del estado de Puebla.
San Salvador el Verde, municipio del estado de Puebla.
Municipio de San Salvador (Hidalgo), municipio del estado de Hidalgo.
San Salvador (Hidalgo), ciudad del estado de Hidalgo.
San Salvador Huixcolotla, municipio del estado de Puebla.
San Salvador Atenco, población del Estado de México, cabecera del municipio de Atenco.

Paraguay 

 San Salvador (Guairá), división administrativa del departamento de Guairá.
 San Salvador (Concepción), caserío y puerto en el departamento de Concepción.

Puerto Rico 

 San Salvador (Puerto Rico), barrio en el municipio de Caguas.